OGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Orangeburg (Carolina del Sud), Stati Uniti